Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Roland Garros férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő Makszim Mirni és Daniel Nestor voltak, ezúttal azonban nem együtt indultak el a versenyen.

A tornát Bob Bryan és Mike Bryan nyerte meg, a fináléban 6–4, 4–6, 7–6(4)-ra legyőzve a Michaël Llodra–Nicolas Mahut-kettőst.

Kiemeltek 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (győztesek)
  Marcel Granollers /  Marc López (negyeddöntő)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (második kör)
  Mahes Bhúpati /  Róhan Bópanna (első kör)
  Makszim Mirni /  Horia Tecău (második kör)
  Iszámul-Hak Kuraisi /  Jean-Julien Rojer (harmadik kör)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (elődöntő)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (negyeddöntő)
  Jürgen Melzer /  Lijendar Pedzs (második kör)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (első kör)
  Santiago González /  Scott Lipsky (első kör)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (harmadik kör)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (második kör)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (első kör)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (első kör)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (negyeddöntő, feladták)

Főtábla

Döntők

Első szakasz

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források
 Eredmények

F2